Hotel Astoria steht für:
 Danubius Hotel Astoria, ein Hotel in Budapest
 Hotel Astoria am Kurfürstendamm, ein Hotel in Berlin
 Hotel Astoria (Brüssel), ein Hotel in Brüssel
 Hotel Astoria (Frankfurt), ein Hotel in Frankfurt am Main
 Hotel Astoria (Leipzig), ein derzeit geschlossenes Hotel in Leipzig
 Hotel Astoria (Sankt Petersburg), ein Hotel der Rocco-Forte-Gruppe
 Hotel Astoria (Wien), ein Hotel in Wien

Siehe auch
 Astoria
 Waldorf-Astoria